Сезон 2020/2021 годов — 56-й сезон для футбольного клуба «Бавария» Мюнхен в чемпионате Германии и 121-й со дня основания этой команды.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:25.000.000

Зима 

Убытки:42.500.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:30.500.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:67.500.000

Общая прибыль:30.500.000

Разница:37.000.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Клубный ЧМ

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Ссылки 

Бавария